Tsyklon – famiglia di razzi vettori sovietici–ucraini
 Tsiklon – serie di satelliti per navigazione russi